Блора () — округ в провинции Центральная Ява, Индонезия. Административный центр — город . Население — 829 728 чел. (2010).

География 
Округ находится на востоке центральной части острова Ява. Граничит с округами  и  на севере,  на востоке,  на юге (оба последних — в провинции Восточная Ява) и  на западе.

Общая площадь, занимаемая округом — 1820,59 км². Высота над уровнем моря колеблется в пределах от 96 до 280 метров. Примерно половину территории округа занимают леса, четверть — плантации риса и ещё четверть — все остальные виды земельных угодий. К рисовым полям подведены оросительные каналы.

Климат влажный тропический. Годовое количество осадков — 2638 мм.

Административное деление и демография 

В административном плане округ делится на 16 районов:

Религия 
В численном плане абсолютно преобладают мусульмане. Также в округе проживают представители и других конфессий — протестанты, католики и др.

Экономика 
Основу местной экономики составляют сельское хозяйство, строительство, туризм и гостиничный бизнес и др.

В округе выращивают такие сельскохозяйственные культуры, как рис, кукуруза, соя, цитрусовые, хлопок. Также развито и животноводство — местные жители разводят крупный рогатый скот, овец и коз. Также местные жители занимаются рыболовством; развита аквакультура.

Что касается производства, то в Блоре более распространены мелкие кустарные промыслы, предприятия малого и среднего бизнеса, кооперативы.

Общая протяжённость автомобильных дорог — 658 км. Телефонизация в настоящее время не велика, на 2007 год количество абонентов, подключённых к телефонной сети, составляло всего 10 240.

В прошлом (с 1978 по 1984 г.) в Блоре работал .

Примечания 

Округа провинции Центральная Ява